Лейн, Лэйн (, , , ) — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Лейн, Аллен (1902—1970) — британский издатель.
 Лейн, Анатолий Яковлевич (1931—2018) — американский, ранее советский шахматист, гроссмейстер.
 Лейн, Артур Блисс (1894—1956) — американский дипломат.
 Лейн, Дайан (род. 1965) — американская актриса.
 Лейн, Джером (род. 1966) — американский баскетболист.
 Лейн, Кеннет (1923—2010) — канадский гребец-каноист.
 Лейн, Корнелис ван дер (1608—1679) — генерал-губернатор Голландской Ост-Индии.
 Лейн, Лана — американская певица и композитор.
 Лейн, Лестер (1932―1973) ― американский баскетболист, участник летних Олимпийских игр 1960 года в Риме.
 Лейн, Лиза (род. 1938) — американская шахматистка, международный мастер (1959) среди женщин.
 Лейн, Луис (1923—2016) — американский дирижёр.
 Лейн, Миллс (1936—2022) — американский рефери.
 Лейн, Нейтан (род. 1956) — американский актёр.
 Лейн, Ник (род. 1967) — британский биохимик и писатель.
 Лейн, Нил (род. 1938) — американский физик.
 Лейн, Нора (1905—1948) — американская актриса.
 Лейн, Норман (1919—2014) — канадский гребец-каноист, спринтер, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948).
 Лейн, Нэнси (род. 1971) — австралийская шахматистка, международный мастер среди женщин.
 Лейн, Ребекка (род. 1987) — американская порноактриса.
 Лейн, Роберт (1882—1940) — канадский футболист.
 Лейн, Ронни (1946—1997) — английский рок-музыкант.
 Лейн, Саша (род. 1995) — американская актриса.
 Лейн, Сирпа (1952—1999) — финская актриса.
 Лейн, Томас (род. 1994) — американский подросток, устроивший стрельбу в кафетерии своей бывшей школы в Огайо, США.
 Лейн, Флойд (род. 1929) — американский баскетболист.
 Лейн, Фредерик (1880—1969) — британский пловец.
  (1900—1984) — американский историк.
 Лейн, Фрэнсис (1874—1927) — американский легкоатлет.
 Лейн, Хью (1875—1915) — ирландский искусствовед и коллекционер импрессионистской живописи.
 Черри Лейн (настоящее имя Флоренс Миллз; род. 1943) — немецкая диско-певица ямайского происхождения.
 Лейн, Шон — американский гитарист-виртуоз.
 Лейн, Эдвард (ок. 1670—1729) — англичанин на русской службе, кораблестроитель и организатор судоремонта в России в начале XVIII века, гидротехник, капитан-командор.
 Лейн, Эдвард Уильям (1801—1876) — британский востоковед.
 Лейн, Энди (род. 1963) — британский писатель и журналист.

«» — американские киноактрисы
 Лейн, Лола (1906—1981)
 Лейн, Розмари (1913—1974)
 Лейн, Присцилла (1915—1995)

Составные фамилии
 Лейн-Пул, Стенли (1854—1931) — английский востоковед и нумизмат.
 Лейн Фокс, Робин (род. 1946) — английский историк античности.

Топоним 
 Лейн — округ в штате Канзас, США.
 Лейн — округ в штате Орегон, США.

Другое 
 Лейн — лунный кратер.
 «Лейн» — ураган 2018 года.

См. также 
 Лэйн

Примечания